Miejscowości w USA:
 Campbellsburg – miejscowość w stanie Indiana, w hrabstwie Washington
 Campbellsburg – miasto w stanie Kentucky, w hrabstwie Henry